Dussumieria är ett släkte av fiskar. Dussumieria ingår i familjen sillfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sillfiskar
Dussumieria